Келс — топоним в Ирландии:
 Келс — город в графстве Мит, провинция Ленстер.
 Келс — деревня в графстве Килкенни, провинция Ленстер.